Friedhof Gießen steht für:

 Alter Friedhof (Gießen)